Nacht steht für:
 Nacht, der Teil eines Tages zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
 Nacht (Obervermögensverwalter), altägyptischer Beamter
 Nacht (Roman), Roman von Edgar Hilsenrath (1950)
 Nacht (Band), deutsche Band
 Nacht (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

Nacht ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Nacht-Samborski (1898–1974), polnischer Maler
 Eduard Nacht (1939–2016), Schweizer Journalist
 Maximilian Nacht (1881–1973), österreichisch-amerikanischer Anarchist, Journalist und Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Die Nacht
 Eine Nacht
 Tolle Nacht, Filme
 Grab des Nacht, ägyptische Gräber
 Militärische Nacht (auch preußische Nacht), formelle Regelung im Umgang mit Konfliktsituationen